Jeanne Darwich (Belém - PA) é uma cantora e bailarina brasileira.

Jeanne já recebeu os diversos títulos e prêmios por seu talento musical. Representou a cultura brasileira, na cidade de Montreal no Canadá em 2000 e 2004.

Discografia
(2010) Voz do sentimento (Jeanne Darwich)
(2005) Em Canto Amazônico (Jeanne Darwich)

Ligações externas
Jeanne Darwich - Amazoniafm
A VOZ E O TALENTO DE JEANNE DARWICH NO PROGRAMA TAH LIGADO!

Naturais de Belém (Pará)
Cantores do Pará